Cannone – arma d'artiglieria dotata di bocca da fuoco

Persone 
Ana Carolina Cannone (1995) – calciatrice brasiliana naturalizzata italiana
Cosimo Aldo Cannone (1984) – imprenditore e pilota motonautico italiano
Flavio Cannone (1981) – ginnasta italiano
Gaspare Cannone (1893-1963) – anarchico italiano
Niccolò Cannone (1998) – rugbista a 15 italiano

Altro 
Cannone – simbolo araldico
Cannone – strumento musicale
Cannone – nome impreciso che può riferirsi al cannone antigrandine
Cannone – nome impreciso che può riferirsi allo scoglio Cannone